Fa parte del gruppo a cappella Pentatonix, insieme al suo amico d'infanzia Mitch Grassi, Kirstin Maldonado, Matt Sallee e Kevin Olusola. Oltre a interpretare il ruolo di cantante, è anche compositore e canta fin dall'età di 8 anni ed è stato un membro del SoCal VoCals, un gruppo a cappella popolare nell'Università del Sud California.
Insieme ai Pentatonix ha vinto 3 Grammy Awards, rispettivamente nel 2015, 2016, 2017.

Vita privata 
È in coppia con il modello Mark Manio dal 2017.

Con Mitch Grassi ha un canale YouTube, Superfruit, che conta più di 2 milioni di iscritti e più di 300 milioni di visualizzazioni.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Persone che hanno fatto coming out